Фа́рмингтон () — город в штате Коннектикут, пригород Хартфорда.

География 

Город расположен в центральной части штата Коннектикут в округе Хартфорд, на берегу реки Фармингтон. Город был основан в 1640-х годах на территории, принадлежавшей индейскому племени тунксисов.

Экономика 

В Фармингтоне находится штаб-квартира корпорации «United Technologies», объединяющая следующие компании:
 Carrier — компанию по производству систем обогрева, вентиляции, кондиционирования, охлаждения.
 Hamilton Sundstrand — компанию оборонного комплекса, разрабатывающую и выпускающую авиационное и иное военное оборудование.
 Otis — крупнейший в мире производитель лифтов, эскалаторов и т. п.
 Pratt & Whitney — компанию-производитель авиадвигателей, газовых турбин и др.
 Sikorsky Aircraft Corporation — мировой лидер в разработке и выпуске вертолётов для коммерческих, промышленных и военных нужд.

Ссылки 

Города Коннектикута